Артефакт (неологизм, от  — искусство +  — сделанный, т.е. «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.
 Культурный артефакт — любой искусственно созданный объект, имеющий как определённые физические характеристики, так и знаковое, символическое содержание.
 Артефакт (в науке) — не­до­сто­вер­ный ре­зуль­тат на­учного ис­сле­до­ва­ния, воз­ни­каю­щий из-за де­фек­тов ме­то­да ис­сле­до­ва­ния или оши­бок эк­спе­ри­мен­та­то­ра
 Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.
 Артефакты в программировании — вспомогательные (как правило, созданные в процессе исполнения программного обеспечения) элементы продукта, так или иначе входящие в его состав.
 Артефакт в языке моделирования UML — некая физическая сущность на уровне платформы реализации, представляющая собой замещаемую часть системы.
 Артефакт в управлении проектами — отчуждаемый результат организованной деятельности, предусмотренный методологией ведения проекта (например: документ, чертёж, макет).
 Артефакт в теории кодирования — появление в данных закономерностей, отсутствующих в исходных данных, лишних деталей на изображении, шумов при сжатии с потерями.
 Артефакт на фотографии или на цифровом изображении — непреднамеренное искажение, заметно снижающее качество или изменяющее изначальный вид фотографии/изображения.
 Артефакт в фэнтези — предмет, как правило уникальный (его невозможно создать в ходе игры/повествования и совершенно точно невозможно поставить производство таких предметов на поток) и обладающий особенными, магическими свойствами, например, Кольцо всевластья.

Кинематография 
 «Артефакт» — фильм ужасов, США, 2002 год; режиссёры — Дэнни Грейвз, Ричард Уэнк.
 «Артефакт» — американский документальный фильм 2012 года.

См. также 

 Artifact

Примечания